Llengües indoàries, una de les branques en què se separaren les llengües indoeuropees.
 Llengües dravídiques, família lingüística que agrupa aproximadament 73 llengües parlades principalment al sud de l'Índia i al nord-est de Sri Lanka, però també en certes zones aïllades del Pakistan i l'Índia oriental i central, així com parts de Malàisia i Singapur.